Per Palazzo del Capitano del popolo, antica magistratura medievale, ci si può riferire a:
 Palazzo dei Capitani del Popolo ad Ascoli Piceno
 Palazzo del Capitano del Popolo ad Arezzo
 Palazzo del Capitano del Popolo a Bologna
 Palazzo del Capitano del Popolo a Orvieto
 Palazzo del Capitano del Popolo a Perugia
 Palazzo del Capitano del Popolo a Pistoia
 Palazzo del Capitano del Popolo a Reggio Emilia
 Palazzo del Capitano del Popolo a Siena